Dies ist eine Liste der Berge und Erhebungen Osttimors über . Zusätzlich ist hier der Mano Côco aufgeführt als höchster Punkt der Insel Atauro.

Abgesehen vom Schwemmland im Süden, ist Osttimor geprägt durch seine hohen Berge und kleinen Täler.
Der höchste Berg ist der Tatamailau mit über  in der Ramelau-Bergkette. Über den zweithöchsten Berg gibt es widersprüchliche Angaben.

Bei der Namensgebung und möglichen Alternativnamen ist zu beachten, dass Foho das Tetum-Wort für Berg ist. Auf Portugiesisch ist das Wort Monte, auf Bahasa Indonesia Gunung. Die englische Bezeichnung Mount findet sich immer häufiger im Internet und auf neueren Karten. Das portugiesische Wort Pico für Spitze wird nun oft auch durch das englische Peak ersetzt. Mit Fatu werden die für Osttimor charakteristischen, Steilwände bezeichnet, wie zum Beispiel das Matebian-Massiv mit seinem  hohen Gipfel, der Monte Mundo Perdido bei Ossu () und die Fatu Laritame (), die Teil der Cuac-Kette ist.

Die Liste ist nicht vollständig und kann aufgrund der Alternativnamen Doppeleintragungen enthalten. Es fehlen auch unter anderem weitere Berge mit über 2.000 Metern Höhe. Zudem können die Höhenangaben je nach Quelle stark schwanken. Die Liste bietet einen Überblick an den verfügbaren Informationen.

Weitere Berge ohne weitere bisher bekannte Informationen sind der Mano Tasi, der Atsalei und der Leimean.

Weblinks

Einzelnachweise 

!Osttimor
!
Osttimor, Berge